Holman:
 Brett Trevor Holman
 William Holman Hunt

Nume de familie